

Editoria 
Language – rivista accademica statunitense

Musica 
Language – singolo di Porter Robinson del 2012